1. FC Magdeburg este un club de fotbal din Magdeburg, Saxonia-Anhalt, Germania.

Palmares
Cupa Cupelor UEFA (1): 1974
DDR-Oberliga (3) 1972, 1974, 1975
FDGB-Pokal (7): 1964, 1965, 1969, 1973, 1978, 1979, 1983 (Record, împărțit cu SG Dynamo Dresden)
Cupa Saxonia-Anhalt (13): 1993, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2017, 2018, 2022 (Record)
Finalistă 1994, 2008, 2016

Jucători notabili

Jürgen Sparwasser
Martin Hoffmann
Jürgen Pommerenke
Joachim Streich
Wolfgang Steinbach
Dirk Stahmann
Detlef Schößler
Uwe Rösler

Antrenori

Magdeburg în competițiile europene

Legături externe

Official team site
FanRat e.V. 
The Abseits Guide to German Soccer

Fondări în 1965
Cluburi germane de fotbal